Can Güell (Garraf)
 Can Güell (Rupià), masia al municipi de Rupià (Baix Empordà) 
 Can Güell (Sant Andreu de Llavaneres), masia de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) 
 Can Güell (Sant Ferriol), masia al municipi de Sant Ferriol a la comarca de la Garrotxa 
 Serra de Can Güell, serra a cavall dels municipis de Torrelles de Llobregat i Vallirana al Baix Llobregat
 Serrat de Can Güell, serra al municipi de Vallirana a la comarca del Baix Llobregat